Theos har flere betydninger:

 Theos, det græske ord for "gud" eller "guddom".

 Theos (tænketank), en britisk tænketank om offentlig teologi i Storbritannien.

 THEOS, en satellit opsendt af Thailand i 2008.